

В географии 
 33 водопада — каскад водопадов в Лазаревском районе города Сочи.

В математике 
  (дециллион) — наибольшая известная степень 10, которую можно представить в виде произведения двух натуральных чисел, ни одно из которых не содержит нулей:
 =  = 
 Число 33 является суммой первых четырёх факториалов:
33 = 1! + 2! + 3! + 4!
 максимальное число областей, на которые плоскость делится 4 гиперболами
 33 — недостаточное число
 33 — наибольшее число, не являющееся суммой различных треугольных чисел.
 33 является суммой кубов трёх чисел: 33 = 88661289752875283 + (-8778405442862239)3 + (-2736111468807040)3.
 33 является третьим двенадцатиугольным числом.
 33 — Полупростое число — число, представимое в виде произведения двух простых чисел. Последовательность полупростых чисел начинается так: 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77…
 33 — второе . Алгоритм Блюм — Блюма — Шуба (англ. Algorithm Blum — Blum — Shub, BBS) — генератор псевдослучайных чисел, предложенный в 1986 году Ленор Блюм, Мануэлем Блюмом и Майклом Шубом. Современная информатика широко использует псевдослучайные числа в самых разных приложениях — от метода Монте-Карло и имитационного моделирования до криптографии. BBS выглядит так: n = p×q это такое полупростое число, для которого p и q — различные простые числа равноостаточные к числу 3 по модулю 4. Таким образом, p и q должны быть по форме равны 4t + 3, для некоторого целого t. Первые двенадцать чисел Блюма 21, 33, 57, 69, 77, 93, 129, 133, 141, 161, 177, 201…
 33 —  — натуральное число, не равное нулю, представимое в форме n= a * (b^c −1)/(b-1), где a<b<n-1,c >=2. Первые числа бразильской последовательности: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40…
 33 — второе однообразное (шнапсовое) число, репдиджит (repeated digit) — натуральное число, все цифры записи которых одинаковые. Примеры: 11, 666, 4444, 999 999. Все репдиджиты являются палиндромами и кратны репьюнитам (от repeated unit — повторённая единица). Самый известный репдиджит — 666, известный в христианстве как число зверя.

В естественных науках 
 Атомный номер мышьяка As (от лат. Arsenicum). Простое вещество мышья́к — это хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком (в серой аллотропной модификации). Ядовит и является канцерогеном.
 M33 — туманность Треугольника, одна из ближайших спиральных галактик
 33 Полиги́мния (33 Polyhymnia) — астероид Главного астероидного пояса.
 Интерлейкин 33 () — цитокин, принадлежащий к семейству интерлейкина 1.

В политике 
 Тридцать третье правительство Израиля — правительство Израиля (2013—2015), сформировано Биньямином Нетаньяху.

В религии и мистике 
 Тридцать три бога — одно из местопребываний богов (дэвов) в буддизме.
 33 года — «возраст Христа» — «совершенный возраст», в котором, по Библии, был распят Иисус Христос.
 Над православными храмами не более тридцати трёх куполов.
 Согласно аль-Газали, обитатели рая будут жить вечно в возрасте 33 года.
 Исламские чётки обычно собирают в наборы по 33.
 Число 33 считается священным у масонов. Например, в масонстве шотландского обряда 33 градуса (степени).

В искусстве

Фильмы и телепрограммы 
 «Тридцать три» — художественный фильм, комедия режиссёра Георгия Данелия (1965).
 «33 квадратных метра» — комедийный телесериал О.С.П.-студии (1997—2004)
 «The 33» — фильм, основанный на реальных событиях, рассказывающий о тридцати трёх чилийских шахтёрах, которые в 2010 году на 69 дней оказались в ловушке под землёй. Производство США и Чили (2015).
 Тридцать три несчастья — детективная комедия режиссёра Ричарда Куайна (1962).

Музыка 
 «Тридцать три коровы» — песня из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983, эпизод «Неделя кончается в среду»).
 «King Kill 33º» — песня американской рок-группы Marilyn Manson, из альбома «Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)» (выпущенного 11 ноября 2000 года).
 «33 корабля» — песня группы Немного Нервно
 «La 33» — колумбийская группа, исполняющая сальсу

Книги 
 33 несчастья — серия детских книг писателя Дэниела Хэндлера, пишущего под псевдонимом Лемони Сникет.

Техника

Авиация 
 Су-33 (Су-27К, Т-10К; по кодификации НАТО: Flanker-D) — российский палубный истребитель четвёртого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Петровича Симонова (см. также Су-33УБ).
 Локхид T-33 Шутинг Стар (Lockheed T-33 Shooting Star) — учебно-тренировочный самолёт.

Двигатели 
 НК-33 (11Д111) — жидкостный ракетный двигатель, разработанный СНТК им. Н. Д. Кузнецова.
 РД-33 — турбореактивный двигатель двухконтурный с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный в 1972 году в ОКБ имени В. Я. Климова.

Оружие 
 Р-33 (по классификации НАТО: AA-9 Amos) — советская (российская) ракета класса «воздух—воздух» большой дальности.
 HK 33 — немецкий автомат, разработанный компанией Heckler & Koch на основе автоматической винтовки HK G3.
 ОЦ-33 «Пернач» — автоматический пистолет, был разработан в середине 1990-х годов конструктором И. Я. Стечкиным для замены пистолета Стечкина (АПС).
 РГС-33 («Ручной Гранатомет Специальный, 33-мм») — ручной гранатомёт.
 РГД-33 (Ручная Граната Дьяконова обр. 1933 года) — советская ручная граната, разработанная в 1933 году на основе гранаты Рдутловского образца 1914 года, использовавшейся во время Первой мировой войны.
 SIG 33 — 15 cm sIG 33 ( — 15 см тяжёлое пехотное орудие обр. 33) — 150 миллиметровое германское тяжёлое пехотное орудие времён Второй мировой войны.

Бронетехника

Наземная 
 RG-33 — семейство бронеавтомобилей, разработанное и производимое фирмой BAe Systems.
 Т-33 — лёгкий плавающий танк СССР, разработанный в 1930-х годах.
 AMR 33 — Пулемётная разведывательная машина, модель 1933 (), AMR 33, известный также как VM — французский лёгкий танк 1930-х годов.
 CV-33 ( с 1938 года обозначалась как L3/33) — итальянская танкетка периода Второй мировой войны.

Подводная 
 U-33 (1914) — большая подводная лодка Германской империи периода Первой мировой войны.
 U-33 (1936) — средняя немецкая подводная лодка типа VIIA времён Второй мировой войны.
 U-33 (S183)
 К-33 — советская атомная подводная лодка проекта 658, 658М, заводской № 286.

Космический транспорт 
 Союз ТМ-33 — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль (см. также Союз-33).
 Lockheed Martin X-33 — прототип многоразового одноступенчатого аэрокосмического корабля, строившийся по контракту NASA фирмой Lockheed Martin в рамках программы Venture Star.

Другое 
 Скороговорка, которая произносится на одном выдохе: «Как на горке, на пригорке стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка, четыре Егорка, …, сорок три Егорка, …»
 33 богатыря
 Герой российских былин Илья Муромец родился под Муромом, 33 года пролежал на печи, получил богатырскую силу и с тех пор начал спасать Русь от врагов, а похоронен был в Киево-Печерской лавре
 33 буквы в русском алфавите
 33 Гомеровых гимна. Боги, которым посвящены гомеровы гимны: Аполлон (и Музы), Арес, Артемида, Асклепий, Афина, Афродита, Гелиос, Гера, Геракл, Гермес, Гестия, Гефест, Гея, Деметра, Дионис, Диоскуры (Кастор и Полидевк), Зевс, Кибела (Матерь богов), Пан, Посейдон, Селена. Большинство сохранившихся византийских рукописей начинаются с третьего гимна. Благодаря случайно найденной в Москве в 1777 году немецким филологом и палеографом Христианом-Фридрихом Маттеи рукописи XIV столетия (т. н. Лейденский манускрипт), удалось частично восстановить два гимна, которые открывают подборку: фрагментарный «К Дионису» и «К Деметре».
 33 = 3 · 11, где 11 — продолжительность солнечного цикла в годах
 На грампластинки (дата открытия 1887 г) записывают музыку со скоростью 33⅓ оборота в минуту. Другие скорости звукозаписи — 45 и 78 оборотов в минуту
 33 — сумма чисел магического квадрата, расположенного на фасаде Страсти собора Саграда Фамилия в Барселоне
 33 — в испанском языке аналог фразы «улыбнитесь на фото», как «cheese» в английском или " ouistiti " во французском языке. Ouistiti — Обыкновенные игрунки, или мармозетки (лат. Callithrix) — род приматов из семейства игрунковых. Diga treinta y tres, есть то же самое, что и «say cheese». Diga — formal 2nd person singular imperative form of decir. Etymology of decir (IPA: (Spain) /deˈθiɾ/, [d̪eˈθiɾ]): from Old Spanish, from Latin dīcere, present active infinitive of dīcō, from Proto-Italic *deikō, from Proto-Indo-European *déyḱti («to show, point out»). Interjection: diga («talk») — way to say hello on the telephone
 33 — префикс телефонного номера абонентов, находящихся во Франции
 33 — количество позвонков в позвоночнике нормального человека. Ко́пчик (лат. coccyx), ко́пчиковая кость (лат. os coccygis) — нижний отдел позвоночника человека, состоящий из четырёх-пяти сросшихся рудиментарных позвонков. Как греческое название (др.-греч. κόκκυξ — «кукушка»), так и русское «копчик» связаны с клювовидной формой кости
 33 — температура в градусах тепла по шкале Ньютона, предложенная в 1701 г, и соответствующая температуре кипения воды
 33 — слово аускультации (выслушивания) у древних медиков-франкофонов: " Dites trente-trois ". Метод использовался, чтобы чувствовать, через руки или с помощью уха передачу голосовых вибраций (до изобретения стетоскопа), чтобы оценить плотность и количество ткани лёгких, потенциально пораженных по причине болезни
 33 — число лет в браке, называемое пурпурной свадьбой (от др.-греч. πορφύρεος — порфир, тёмно-красный)
 33 — число лет, за которое фаза Луны возвращается к своей первоначальной позиции по отношению к солнечному календарю. Многие культуры и цивилизации базируют свой календарь на лунных циклах. Например, исламский календарь и аттический (афинский) календарь.
 ЛМ-33 — советский четырёхосный трамвай, выпускавшийся Ленинградским вагоноремонтным заводом с 1933 по 1939 годы.
 Тридцать три Ориенталес — группа повстанцев, чьи действия в первой трети XIX века привели к образованию независимого государства Уругвай.

Примечания 

33 (число)